Příjmení Santos nosí více významných osobností:

 Alberto Santos-Dumont (1873–1932) – brazilský letecký průkopník a konstruktér
 Alessandro Santos (* 1977) – japonský fotbalista
 Alexandre José Maria dos Santos (* 1924) – mosambický kněz, arcibiskup a kardinál
 André Santos (* 1983) – brazilský fotbalista
 Bianca Santos (* 1990) – americká herečka
 Djalma Santos (1929–2013) – brazilský fotbalista
 Douglas Pereira dos Santos (* 1990) – brazilský fotbalista
 Élton Santiago dos Santos Lira (* 1986) – brazilský fotbalový obránce
 Fábio Santos (* 1985) – brazilský fotbalista
 Fernando Santos (* 1954) – portugalský fotbalista a trenér
 Frederico Rodrigues Santos (* 1993) – brazilský fotbalový záložník
 Giovani dos Santos (* 1989) – mexický fotbalista
 Héctor Santos (1944-2019) - uruguayský fotbalový brankář
 Jádson Alves dos Santos (* 1993) – brazilský fotbalový záložník
 João Carlos dos Santos (* 1972) – brazilský fotbalista
 João Natailton Ramos dos Santos (* 1988) – brazilský fotbalový záložník
 Jonathan dos Santos (* 1990) – mexický fotbalista
 José Eduardo dos Santos (1942–2022) – angolský politik
 José Francisco Moreira dos Santos (* 1928) – portugalský kněz, emeritní biskup v Angole
 Juan Manuel Santos (* 1951) – kolumbijský politik a president
 Juan Silveira dos Santos (* 1979) – brazilský fotbalista
 Júnior dos Santos (* 1984) – brazilský zápasník
 Juma Santos (1948–2007) – americký perkusionista
 Lúcia dos Santos (1907–2005) – portugalská řeholnice, karmelitka
 Márcio Santos (* 1969) – brazilský fotbalista
 Nílton Santos (1925–2013) – brazilský fotbalista
 Ricardo Alexandre dos Santos (* 1976) – bývalý brazilský fotbalista
 Roniéliton Pereira Santos (Rôni) (* 1977) – bývalý brazilský fotbalista
 Sérgio Cláudio dos Santos (* 1971) – brazilský obránce

Externí odkazy